De Rally van Mexico 2014, formeel 28º Rally Guanajuato México, was de 28e editie van de Rally van Mexico en de derde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2014. Het was de 522e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in León.

Verslag 
Na het puntenverlies in Zweden, herpakte Sébastien Ogier zich en greep met relatieve overmacht naar zijn tweede zege van het seizoen toe, waarmee hij opnieuw de leiding in het kampioenschap nam. Mads Østberg voerde door een sterk optreden tijdens de openingsetappe het klassement aan, maar brak zijn ophanging bij de start van etappe twee en zou veel tijdsverlies incasseren, dit terwijl teamgenoot Kris Meeke meer terminale schade opliep met een verloren wiel. Ogier was Østberg op dit moment al voorbij en zag uiteindelijk teamgenoot Jari-Matti Latvala achter hem als tweede eindigen. De top drie werd compleet gemaakt door Thierry Neuville, die dit keer met zijn nieuwe Hyundai geen problemen ondervond en, deels geholpen door de malaise van anderen, maar met een niettemin consistent optreden hiermee een bemoedigend resultaat boekte.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage  
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 8,25 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onoffciële resultaten op ewrc-results.com

Mex
Rally van Mexico
Sport in Guanajuato